Felicité oder Félicité steht für:

 Félicité (Insel), Seychellen
 Félicité et Perpétue, eine Rosensorte
 Félicité (1979), französischer Film von Christine Pascal
 Félicité (2017), französischer Film von Alain Gomis

Siehe auch:
 Felicità
 Felicitas
 Felicity
 Sainte-Félicité